Game Revolution (auparavant Game-Revolution) est un site web sur le thème du jeu vidéo, créé en 1996 par Duke Ferris, et basé à Berkeley, Californie.

Historique

Notes et références 

Site web vidéoludique
Site web américain
Site web en anglais
Site web lancé en 1996
Entreprise ayant son siège à Berkeley (Californie)